Doswelliidae es una familia extinta de arcosauriformes carnívoros. Los doswélidos existieron en Norteamérica, Suramérica y Europa durante el Triásico medio a tardío y estuvieron entre los más derivados de los arcosauriformes que no eran arcosaurios. La familia fue nombrada por R. E. Weems en 1980 y ha sido situada en su propio suborden, Doswelliina. Los Doswelliidae han sido considerados durante mucho tiempo como una familia monotípica de crurotarsianos basales incluyendo a Doswellia kaltenbachi del Triásico Superior de Norteamérica. Sin embargo, un reciente análisis cladístico publicado en 2011 encontró a Archeopelta, Doswellia y Tarjadia como parte de un grupo monofilético de arcosauriformes. El análisis filogenético también indicó que Doswellidae es el más cercano clado monofilético a Archosauria. En 2013, se nombraron a la cuarta y quinta especies de doswélidos, Jaxtasuchus salomoni basado en varios esqueletos hallados en estratos de la época del Ladiniense en Keuper en Alemania, y a Ankylosuchus chinlegroupensis basado en fragmentos de cuatro vértebras, partes del cráneo y un hueso de extremidad hallados en terrenos de principios del Carniense en la Formación Colorado City en Estados Unidos. Tanto Ankylosuchus como Jaxtasuchus están más cercanamente relacionados con Doswellia que a los doswélidos más basales. Un análisis filogenético hecho por Ezcurra (2016) encontró que Doswelliidae se ubica dentro de Proterochampsia, el cual se determinó que era el taxón hermano de. Adicionalmente, se clasificó a una forma acuática, Vancleavea en la familia Doswelliidae.

Posteriormente Ezcurra et al. (2017) excluyeron tanto a Archeopelta como a Tarjadia de Doswelliidae, considerándolos en cambio como arcosaurios erpetosúquidos.

Filogenia 
Cladograma según Desojo, Ezcurra y Schultz, 2011:

Cladograma según Ezcurra, 2016:

Referencias 

Fósiles del Triásico
Archosauromorpha